Braunschweig bezeichnet die folgenden geographischen Gebiete und Orte:
 Braunschweig, deutsche Großstadt in Niedersachsen
 Herzogtum Braunschweig 1814–1918
 Freistaat Braunschweig 1918–1946
 Verwaltungsbezirk Braunschweig 1946–1978
 Landkreis Braunschweig bis 1974
 Regierungsbezirk Braunschweig 1978–2004
 Braunschweig (Region), Region im östlichen Niedersachsen
 Braunschweig (Distrikt), Verwaltungsdistrikt zur Zeit der französischen Besetzung Deutschlands von 1807 bis 1813
 Braunschweig (Kanton), Verwaltungseinheit zur Zeit der französischen Besetzung Deutschlands von 1807 bis 1813
 Braunschweig (Ostkap), Ort in der Provinz Ostkap, Südafrika, heute Eluphendwini
 Braunschweig (Mpumalanga), Ort in der Provinz Mpumalanga, Südafrika

Braunschweig ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Müller-Braunschweig (1897–1959), deutsche Psychoanalytikerin
 Anna von Braunschweig-Grubenhagen (1414–1474), Herzogin von Bayern-München
 Arthur Braunschweig (1888–ca. 1953/1957), deutscher Maler und Grafiker
 Carl Müller-Braunschweig (1881–1958; bis 1925/1926 Carl Müller), Philosoph, Psychoanalytiker und Verbandsfunktionär
 Charlotte Felicitas von Braunschweig-Lüneburg (1671–1710), Tochter des Herzogs Johann Friedrich von Braunschweig-Calenberg
 Christian Friedrich von Braunschweig (1720–1787), preußischer Offizier, zuletzt Generalmajor sowie Chef des Kürassierregiments Nr. 9
 Christoph Braunschweig, Ökonom und Hochschullehrer
 David Vincenz von Braunschweig (1711–1763),  preußischer Landrat in Hinterpommern
 Denise Braunschweig (1918–1998), französische Medizinerin, Kinder- und Jugendpsychiaterin und Psychoanalytikerin
 Elias Braunschweig (1841–1917), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Ernst Müller-Braunschweig (1860–1928), Kaufmann und Bildhauer
 Ernst von Braunschweig (1845–1907), deutscher Diplomat
 Georg von Braunschweig (General, 1845) (1845–1911), preußischer General der Infanterie
 Georges Braunschweig (Fotograf) (* 1944), Schweizer Fotograf
 Georges Braunschweig (Industrieller) (1892–1975), Schweizer Industrieller
 Gertrud die Jüngere von Braunschweig († 1117), Markgräfin von Meißen
 Hans Müller-Braunschweig (1926–2014), deutscher Psychoanalytiker
 Hansjörg Braunschweig (1930–1999), Schweizer Politiker (SP)
 Holger Braunschweig (* 1961), deutscher Chemiker
 Johann Daniel von Braunschweig (1786–1857), deutsch-baltischer Pädagoge
 Ludwig Wilhelm von Braunschweig (1758–1838), königlich preußischer General-Auditor der Armee und Geheimer Oberregierungsrat
 Rachel Braunschweig (* 1968), Schweizer Theater- und Filmschauspielerin
 Robert Simon Braunschweig (1914–2001), Schweizer Ingenieur, Chefredakteur und Großratsmitglied
 Rosa Braunschweig (1860–1918), deutsche Theaterschauspielerin und -regisseurin
 Stéphane Braunschweig (* 1964), französischer Theaterregisseur
 Uwe Braunschweig (1949–2013), deutscher Handballspieler
 Wilhelm von Braunschweig (1775–1854), preußischer Generalmajor und Kommandeur der 12. Landwehrbrigade

Braunschweig steht weiterhin für:
 Eintracht Braunschweig, Sportverein aus Braunschweig
 Braunschweig Lions, American-Football-Mannschaft des 1. FFC Braunschweig
 Braunschweig-Klasse, Name verschiedener Schiffsklassen
 Braunschweig, Name von Schiffen, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Braunschweig
 Unternehmen Braunschweig der Wehrmacht 1942

Siehe auch:

 Braunschweiger
 Braunschweig-Lüneburg
 Brunswick